Bodjona ist der Familienname folgender Personen:
 Bilanday Bodjona (* 1962), togoischer Weitspringer
 Pascal Bodjona (* 1966), togoischer Diplomat